Tidslinje över första artificiella satelliterna efter land visar upp dessa utifrån att fram till november 2015 hade över 70 länder opererat egna satelliter. Den första artificiella satelliten var den Sovjetiska Sputnik 1, som sköts ut i omloppsbana runt Jorden den 4 oktober 1957.

Lista

Källor

Fotnoter

Artificiella satelliter
Satelliter